Жезказган:

 Жезказган — город в центральном Казахстане.
 Жезказган — аэропорт города Жезказган в Казахстане.
 Жезказган — посёлок городского типа в Казахстане.
 Жезказган — древний рудник в 30 км к западу от города Жезказган.